Волейбольные турниры Южноамериканских игр — соревнования для национальных сборных команд стран Южной Америки, проводимые в рамках Южноамериканских игр под эгидой Южноамериканской спортивной организации (ODESUR).
 
Южноамериканские игры проводятся с 1978 года раз в четырёхлетие в межолимпийский сезон. Первые два соревнования (в 1978 и 1982) носили название Игры Южного Креста. Волейбол входил в программу первых двух Игр. С 2010 — вновь в программе соревнований. Участвуют сборные команды стран-членов Южноамериканской конфедерации волейбола (CSV), а также некоторых стран, входящих NORCECA.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 

Волейбольные соревнования в Америке